Alajos Bessenyei (1926-2007) – calciatore ungherese
 Ferenc Bessenyei (1919-2004) – attore ungherese
 György Bessenyei (1747-1818) – scrittore e filosofo ungherese
 István Bessenyei (1955-2018) – attore e regista ungherese
 Zsófia Bessenyei  (1946-2006) – attrice ungherese